Bovesi – abitanti di Bova (Italia)
Bovesi – abitanti di Bova Marina
Bovesi – abitanti di Bova di Marrara